Zhu (朱), een Chinese familienaam
Zhu (祝), een Chinese familienaam
Zhu (诸), een Chinese familienaam
Zhu (竺), een Chinese familienaam
Zhu, de afkorting van Zhuhai
Zhu (gewichtseenheid), een gewichtseenheid uit de Chinese oudheid
Zhu, een Amerikaanse houseproducer